Eugène Georges Jacques Beuret, militaire français, cousin du général Georges Beuret.
 Georges Beuret (1803-1859), militaire français, général de brigade sous le Second Empire.
 Place du Général-Beuret, à Paris.
 Rue du Général-Beuret, à Paris.
 Georges Emmanuel Beuret (1772-1828), général français de la Révolution et de l’Empire.
 Laurent Beuret (1986-), coureur cycliste suisse.
 Rosalie Beuret Siess (1978-), personnalité politique suisse.
 Rose Beuret (1844-1917), couturière et blanchisseuse française.